Hesperempis är ett släkte av tvåvingar. Hesperempis ingår i familjen dansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dansflugor
Hesperempis